Girard Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Girard Township (Illinois)
 Girard Township (Michigan)
 Girard Township (Minnesota)
 Girard Township (Erie County, Pennsylvania)
 Girard Township (Clearfield County, Pennsylvania)